Black Napkins è la seconda traccia d'apertura dell'album discografico Zoot allures di Frank Zappa.